Парфений Киевский (в миру Пётр Иванович Краснопевцев; 24 августа 1790 (1792 или 1793), село Симоново — 25 марта 1855) — иеросхимонах Русской православной церкви, подвижник XIX века.

Канонизирован в 1994 году Украинской православной церковью (Московского патриархата) в лике преподобного, память которого совершается 17 марта (30 марта). 30 ноября 2017 года Архиерейский собор Русской православной церкви благословил его общецерковное почитание.

Жизнеописание 
Пётр Краснопевцев родился в бедной семье, с детских лет привык терпеть лишения. Смолоду вёл жизнь трудолюбивую. Его старший брат Василий был монахом.

В молодые годы у Петра, по свидетельству Евгения Поселянина, было видение Духа Божия: в виде белоснежного голубя, который парил в небе: «С этого видения жажда чего-то лучшего запала в душу его, всё земное ему опротивело, и тяжело было ему между людьми»

Учился в Тульской духовной семинарии, но не закончил её. Ушел в Киево-Печерскую лавру. Там он был начальником просфорни, более 12 лет нёс это послушание. Впоследствии ему было явление преподобного Никодима Просфорника. В подражание этому святому Петр выучил наизусть Псалтирь. В 1824 году был пострижен в монахи, в 1834 году отца Пафнутия назначили духовником лавры.

В 1838 году святитель Филарет постриг его в схиму с именем Парфений — в честь святителя Парфения Лампсакийского.

Его молитвенное правило состояло из чтения утром, в полдень и вечером по одному евангелисту, совершения ежедневно пения всей Псалтири, молитв утренних и вечерних, акафиста Спасителю, Божией Матери, поклонения Страстям Христовым и песни «Богородице, Дево, радуйся», которую он произносил триста раз.

Скончался в 25 марта 1855 года в Великую пятницу.

В дневные молитвословия Русской, Болгарской и некоторых других православных церквей вошла «Молитва иеросхимонаха Парфения Киевского»: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, не попусти, чтобы суетность, самолюбие, чувственность, нерадение, гнев господствовали надо мною и похищали меня у любви Твоей. О Господи, Создатель мой, все Упование мое! Не остави меня без удела во блаженной вечности; соделай, да и я последую святому примеру Твоему. Даруй мне сию чистоту духа, сию простоту сердца, которые делают нас достойными любви Твоей. К Тебе, о Боже мой, возношу душу и сердце мое, не попусти погибнуть созданию Твоему, но избавь меня от величайшего и единственного настоящего зла — греха. Соделай, Господи, да переношу с таким же терпением беспокойства и скорби душевные, с какой радостью приемлю удовольствия сердечные. Если Ты хочешь, Господи, можешь очистить и освятить меня. Вот, я предаю себя Твоей благости, прося истребить из меня все противное Тебе и присоединить к сонму избранных Твоих. Господи! Отними от меня праздность духа, погубляющую время; суетность мыслей, мешающих Твоему присутствию и развлекающих внимание мое в молитве; если же, молясь, я уклоняюсь от Тебя моими помыслами, то помоги мне, дабы отвращая ум, не отвращал сердца от Тебя. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему, все грехи моего беззакония, ныне и прежде содеянные пред Тобою: отпусти мне их ради имени Твоего святого и спаси душу мою, которую Ты искупил драгоценною Кровию Твоею. Вручаю себя милосердию Твоему, предаюсь в волю Твою, твори со мной по благости Твоей, а не по злобе и беззаконию моему. Научи меня, Господи, располагать дела свои так, чтобы они содействовали прославлению имени Твоего святого. Умилосердись, Господи, о всех христианах, услыши желания всех вопиющих к Тебе, избави от всякого зла и спаси рабов Твоих (имена): пошли им отраду, утешение в скорбях и милость Твою святую. Господи! Молю Тебя особенно о тех, которые меня чем-либо обидели и опечалили, или какое-либо зло сделали: не наказывай их меня ради грешного, но пролей на них благость Твою. Господи! Молю Тебя о всех, которых я, грешный, опечалил, обидел или соблазнил словом, делом, помышлением, ведением или неведением. Господи Боже! Отпусти нам грехи наши и взаимные оскорбления; удали, Господи, из сердец наших всякое негодование, подозрение, гнев, злопамятность, ссоры и все, что может препятствовать любви и уменьшать братолюбие. Помилуй, Господи, тех, которые поручили мне, грешному и недостойному, молиться о них! Помилуй, Господи, всякого просящего Твоей помощи. Господи! Сотвори сей день днем милосердия Твоего, подай каждому по прошению его; буди пастырем заблудших, вождем и светом неведущих, наставником немудрых, отцом сирых, помощником угнетенных, врачом больных, утешителем умирающих, и приведи нас всех к желанной цели — к Тебе, Пристанищу нашему и блаженному упокоению. Аминь.

В некоторых молитвословах второе предложение молитвы имеет окончание, выражающее покорность властям: «О Господи, Создатель мой, все Упование мое! Не остави меня без удела во блаженной вечности; соделай, да и я последую святому примеру Твоему буду покорен властям, надо мною поставленным».

Духовные качества Парфения 
Все его современники отмечали, что Парфений не вызывал чувства зависти, наоборот, все его любили. Его путь духовных подвигов проходил (по его же словам) очень спокойно, без особой борьбы. Он даже переживал, что на него нет гонений, так как говорил, что «святые скорбями совершаются».

Примечания

Литература 
 Поселянин Е. Русские подвижники 19 века. — , 1910.

Ссылки 
 Жизнь Парфения Киевского .

Иеромонахи Русской православной церкви
Старцы
Схимники
Персоналии:Киево-Печерская лавра